La Vision d'un rouleau volant est une parabole de l'Ancien Testament. Elle provient du livre de Zacharie. Elle parle de la justice de Yahweh et du Décalogue.

Texte 

Livre de Zacharie, chapitre 5, versets 1 à 4 :

« Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit: que vois-tu? Je répondis: je vois un rouleau qui vole; il a vingt coudées de longueur, et dix coudées de largeur. Et il me dit: c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays; car selon elle tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées célestes, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

C'est un Dieu moraliste qui s'adresse au prophète dans cette parabole. Yahweh veut rappeler le Décalogue qu'il a donné à l'humanité : ni vol, ni parjure ne doivent être commis, commente le théologien Edward Mitchell. Pour mémoire le livre de Zacharie incite les Juifs de retour d'exil à reconstruire le Temple. De plus cette parabole du rouleau suit celle du chandelier et des deux oliviers qui parlait de la bonté ; en opposition à celle-ci qui aborde le sujet du mal, et donc de la justice. Le pasteur Mitchell cite le livre d'Ézéchiel : « Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » () .

Références 

Parabole de l'Ancien Testament